Дрессер () — английская фамилия.
 Дрессер, Айвэн (1896—1956) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Дрессер, Дэвис (более известен как Бретт Халлидей; 1904—1977) — американский писатель.
 Дрессер, Луиза (1878—1965) — американская актриса.
 Дрессер, Марк (1952) — американский музыкант, новоджазовый контрабасист.